Das Damendoppel der Australian Open 2009 war ein Tenniswettbewerb in Melbourne.

Titelverteidigerinnen waren die Schwestern Aljona und Kateryna Bondarenko. Gewonnen hat diesmal das andere Schwesternpaar, Serena und Venus Williams.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 
 

Damendoppel
2009